El nombre Julio Benítez puede referirse a:

 Julio Benítez Benítez (1878-1921), militar español.
 Julio Benítez Castillo (1910-1989), dirigente sindical y político socialista chileno - Ministro de Vivienda y Urbanismo (1971-1972).
 Julio Benítez Freysse (1985-), torero español.
 Julio César Benítez Amodeo (1940-1968), futbolista uruguayo.
 Julio Omar Benítez (1962-1982), militar argentino.